Хикман (, ):

Фамилия 
 Хикман, Ана (род. 1981) — бразильская высокооплачиваемая фотомодель.
 Хикман, Говард (1880—1949) — американский актёр, режиссёр, драматург и сценарист.
 
 Хикман, Джонатан (род. 1972) — американский автор комиксов.
 Хикман, Уильям (1908—1928) — американский преступник, похитивший и убивший 12-летнюю девочку Мэрион Паркер.
 Хикман, Ханс (1908—1968) — немецкий музыковед, композитор, дирижёр, педагог и общественный деятель.
  (1638—1691) — немецкий юрист и композитор.

См. также 
 
 
 Хитмэн